Miejscowości w USA:
 Doña Ana – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Dona Ana
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Doña Ana (ang. Dona Ana County) – w stanie Nowy Meksyk